Царьград может означать:
 Царьград — древнерусское название Константинополя.
 «Царьград»  — частная творческая мастерская, занимающаяся росписью храмов.
 «Царьград ТВ» — частный спутниковый телеканал националистического направления.
 Царьград Тырнов — формула, входившая в титулатуру тырновских патриархов XIV века.

См. также 
 Ерсика (рус. Царьград, Герцике) — исторический центр средневекового Герсикского княжества.